Zhang Bao (Shu Han), general militar de Shu Han
 Zhang Bao (Turbant Groc), un líder dels Turbants Grocs